Kiko García (wielrenner), voormalig Spaans wielrenner
 Kiko García (honkballer), voormalig Mexicaans honkballer